El nombre Francesco Salviati puede hacer referencia a:

 Francesco Salviati Riario (1443-1479), arzobispo de Pisa.
 Francesco Salviati (1510-1563), pintor manierista italiano.